Municipio de Washington es el nombre de 28 municipios en Misuri:

 Municipio de Washington (condado de Buchanan, Misuri)
 Municipio de Washington (condado de Carroll, Misuri)
 Municipio de Washington (condado de Cedar, Misuri)
 Municipio de Washington (condado de Clark, Misuri)
 Municipio de Washington (condado de Clay, Misuri)
 Municipio de Washington (condado de Dade, Misuri)
 Municipio de Washington (condado de Dallas, Misuri)
 Municipio de Washington (condado de Daviess, Misuri)
 Municipio de Washington (condado de DeKalb, Misuri)
 Municipio de Washington (condado de Douglas, Misuri)
 Municipio de Washington (condado de Franklin, Misuri)
 Municipio de Washington (condado de Greene, Misuri)
 Municipio de Washington (condado de Grundy, Misuri)
 Municipio de Washington (condado de Harrison, Misuri)
 Municipio de Washington (condado de Jackson, Misuri)
 Municipio de Washington (condado de Johnson, Misuri)
 Municipio de Washington (condado de Laclede, Misuri)
 Municipio de Washington (condado de Lafayette, Misuri)
 Municipio de Washington (condado de Mercer, Misuri)
 Municipio de Washington (condado de Monroe, Misuri)
 Municipio de Washington (condado de Nodaway, Misuri)
 Municipio de Washington (condado de Osage, Misuri)
 Municipio de Washington (condado de Pettis, Misuri)
 Municipio de Washington (condado de Ripley, Misuri)
 Municipio de Washington (condado de St. Clair, Misuri)
 Municipio de Washington (condado de Stone, Misuri)
 Municipio de Washington (condado de Vernon, Misuri)
 Municipio de Washington (condado de Webster, Misuri)